|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Quebec (officieel Coupe Banque Nationale) van 2017 vond plaats van 11 tot en met 17 september 2017 in de Canadese stad Quebec. Het was de 25e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op overdekte tapijtbanen.

De Hongaarse Tímea Babos speelde zowel in de enkel- als in de dubbelspelfinale. Zij verloor de eindstrijd in het enkelspel, maar in het dubbelspel won zij de titel, samen met de Tsjechische titelverdedigster Andrea Hlaváčková.

Enkelspel 
Titelverdedigster Océane Dodin was het tweede reekshoofd. Zij won haar openingspartij – voor de tweede ronde meldde zij zich af, wegens duizeligheid.

De als eerste geplaatste Lucie Šafářová bereikte de halve finale. Daarin werd zij uitgeschakeld door Tímea Babos.

Het zevende reekshoofd, Alison Van Uytvanck uit België, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als derde geplaatste Hongaarse Tímea Babos in drie sets. Van Uytvanck wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Quebec op haar naam te schrijven. Het was haar tweede WTA-titel, de eerste sinds vier jaar.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Andrea Hlaváčková en Lucie Hradecká hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Hlaváčková wist haar titel te verlengen, met Tímea Babos aan haar zijde. Hradecká en Barbora Krejčíková, als tweede geplaatst, kwamen niet voorbij de tweede ronde.

Het als eerste geplaatste duo Tímea Babos en Andrea Hlaváčková won het toernooi. In de finale versloegen zij het met een wildcard toegelaten Canadese koppel Bianca Andreescu en Carson Branstine in twee sets. Het was hun tweede gezamenlijke titel. De Hongaarse Babos had daarnaast twaalf eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Tsjechische Hlaváčková twintig.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Quebec 2017
Quebec